Tübingen steht für:

 Tübingen, eine Universitätsstadt in Baden-Württemberg
 Landkreis Tübingen, einen Landkreis in Baden-Württemberg
 Regierungsbezirk Tübingen, einen Regierungsbezirk in Baden-Württemberg
 Kirchenbezirk Tübingen, einen Kirchenbezirk der Evangelischen Kirche in Württemberg
 Oberamt Tübingen, einen württembergischer Verwaltungsbezirk
 Tübingen (Adelsgeschlecht), die Pfalzgrafen von Tübingen
 Tübingen-Klasse oder Universitäts-Klasse, eine Baureihe von Frachtschiffen der Reederei Hamburg-Amerika-Linie
 Tübingen (ex. Wartburg), ein deutsches Handelsschiff, siehe Wartburg (Schiff)
 Tübingen (Schiff, 1922), ein deutsches Lazarettschiff, das 1944 versenkt wurde
 Tübingen (M 1074), ein Minensuchboot der deutschen Bundesmarine

Tübingen ist der Name folgender Personen:
 Hugo I. (Graf von Tübingen), einer der Stifter von Kloster Blaubeuren.
 Heinrich von Tübingen († 1103), einer der Stifter des Klosters Blaubeuren
 Adelheid von Tübingen, geb. von Enzberg († 1120), Tochter des Grafen Zeisolf im Kraichgau, Gattin des Grafen Heinrich von Tübingen 
 Hugo I. von Tübingen (* vor 1100; † um 1152), Pfalzgraf von Tübingen
 Adelheid von Tübingen (um 1152) (* vor 1152), Gräfin aus dem Hause der Pfalzgrafen von Tübingen
 Rudolf I. von Tübingen (* um 1160–1219), Gründer des Klosters Bebenhausen
 Wilhelm von Tübingen (um 1256), Graf von Gießen
 Friedrich von Tübingen († 1162), Pfalzgraf von Tübingen
 Hugo IV. († 1267), Pfalzgraf von Tübingen und Vogt von Blaubeuren
 Bertha von Tübingen († 1169), Markgräfin von Baden und Verona
 Hugo II. von Tübingen († 1182), Sohn des Pfalzgrafen Hugo I. von Tübingen
 Adelheid von Tübingen (um 1236), Tochter des Pfalzgrafen Wilhelm von Tübingen
 Rudolf III. von Tübingen oder später Rudolf I. der Scheerer († 1277), Graf von Tübingen zu Herrenberg und Vogt von Sindelfingen
 Hugo V. von Tübingen (* 1259; † 1277), Pfalzgraf von Tübingen
 Otto von Tübingen (* 1270; † 9. Juli 1289), Pfalzgraf von Tübingen
 Ludwig von Tübingen († 1294), Graf von Horb
 Konrad von Tübingen (um 1289), Provinzial des Minoritenordens, Diplomat Bischof von Toul
 Eberhard von Tübingen der Scheerer († 1304), Pfalzgraf von Tübingen
 Agnes von Tübingen († 1344), Erbin von Kellmünz und Sindelfingen
 Egon von Tübingen (um 1365), Landkomtur zu Bozen und Deutschordensbruder
 Anastasia von Tübingen (um 1400), Äbtissin des Klosters St. Margarethen in Waldkirch
 Hans von Tübingen (1400–1462), gotischer Maler
 Johann Georg von Tübingen (1594–1667), Nachkomme der Pfalzgrafen von Tübingen
 Meister von Tübingen (1500–1553), deutscher Baumeister und Bildhauer, siehe Jörg Unkair
 Agathe von Tübingen (1533–1609), Gemahlin von Graf Eberhard von Hohenlohe zu Waldenburg
 Konrad IV. von Tübingen († 1569), Herr zu Lichteneck und Limburg
 Elisabeth Bernhardine von Tübingen Freifrau von Lichteneck (1624–1666), Gattin des Grafen Karl von Salm-Neuburg

Siehe auch:
 Tübinger Beschlüsse
 Tübinger Dreieck
 Tübinger Memorandum
 Tübinger Resolution
 Tübinger Schule